SD-14, SD 14 oder SD14 steht für:
 SD-14 (Schiffstyp), einen Frachtschiffstyp
 Sigma SD14, eine digitale Spiegelreflexkamera 

SD14